OK puede referirse a:
OK, locución proveniente del inglés estadounidense.

Cine y televisión 
OK., programa de televisión chileno emitido entre 1992 y 1996;
O.K. Garage, película de 1998 escrita y dirigida por Brandon Cole;
I'm OK, you're OK, episodio de la serie de televisión norteamericana Gilmore Girls;
Tiroteo en el O.K. Corral, suceso de proporciones legendarias ocurrido en Arizona, y que ha sido llevado al cine en numerosos westerns;
OK K.O.! Let's Be Heroes, serie animada de Cartoon Network.

Deportes 
OK Liga, la máxima categoría de la liga española de hockey sobre patines.

Empresas 
OK Market, cadena chilena de tiendas de conveniencia.
OK, sigla de una red social rusa.

Exploración espacial 
OK-GLI, vehículo de prueba del Programa Buran de la Unión Soviética;
Soyuz 7K-OK, tipo de cápsula espacial soviética tripulada diseñada por Koroliov a mediados de los años 1960.

Geografía 
Oklahoma, por su abreviatura postal.

Música 
OK Computer, el tercer álbum de estudio de Radiohead;
Ultramega OK, álbum debut de Soundgarden;
«O.K. Funky God», primer sencillo de Ami Suzuki;
«I'll be ok», sexto single de la banda británica McFly;
«It's OK», canción de The Beach Boys;
«It's OK», tercer sencillo del álbum de Mezzamorphis de Delirious?;
«It's alright, it's OK», primer sencillo del álbum Guilty Pleasure de Ashley Tisdale;
«Say OK», segundo sencillo del álbum "V" de la cantante pop americana Vanessa Hudgens;
OK Go, grupo de música estadounidense de indie rock originaria de Chicago.

Sociedad 
Turma OK, agrupación LGBT del Brasil.

Transporte 
Czech Airlines, por su código IATA.